Laze je krajevno ime več naselij.

Slovenija 
 Laze nad Krko, občina Ivančna Gorica
 Laze pri Borovnici, občina Borovnica
 Laze pri Boštanju, občina Sevnica
 Laze pri Dolskem, občina Dol pri Ljubljani
 Laze pri Domžalah, občina Domžale
 Laze pri Dramljah, občina Šentjur pri Celju
 Laze pri Gobniku, občina Litija
 Laze pri Gorenjem Jezeru, občina Cerknica
 Laze pri Kostelu, občina Kostel
 Laze pri Oneku, občina Kočevje
 Laze pri Predgradu, občina Kočevje
 Laze pri Vačah, občina Litija
 Laze v Tuhinju, občina Kamnik
 Laze, Brežice, občina Brežice
 Laze, Gorenja vas - Poljane, občina Gorenja vas - Poljane
 Laze, Logatec, občina Logatec
 Laze, Novo mesto, občina Novo mesto
 Laze, Velenje, občina Velenje
 Laze, Velike Lašče, občina Velike Lašče

Hrvaška 
 Laze Prnjavor (Hrvaška)
 Laze, Staro Petrovo Selo (Hrvaška)

Glej tudi 
 Laz

Naselja v Sloveniji